

Astronomia 
 Melissa – cratere meteoritico lunare

Botanica 
 Melissa – genere della famiglia della Lamiaceae
 Melissa officinalis – specie del genere Melissa

Geografia 
 Melissa – comune della provincia di Crotone
 Melissa – città della Contea di Collin, Texas

Letteratura 
 Melissa – personaggio dell'Orlando furioso
 Melissa – romanzo di Taylor Caldwell del 1948
Melissa (My Wife Melissa) – romanzo di Francis Durbridge del 1976

Mitologia 
 Melissa – una ninfa

Musica 
 Melissa – cantante italiana

 Melissa – brano musicale della Allman Brothers Band del 1972, uscito anche come lato B del singolo Blue Sky / Melissa
 Melissa – album di Melissa Manchester del 1975
 Melissa – album dei Mercyful Fate del 1983
 Melissa – traccia dell'album Jidka (The Line) di Saba Anglana del 2006

Televisione 
 Melissa – sceneggiato televisivo del 1966
 Melissa – prima sigla della serie anime Fullmetal Alchemist (serie del 2003)
 Melissa – serie televisiva britannica del 1964

Altro 
 Melissa – dipinto di Dosso Dossi, Roma, Galleria Borghese
 Melissa – film del 1995 diretto da Steve Binder
 Melissa – macrovirus informatico scoperto nel 1999
 Melissa – nome proprio femminile
 Melissa – genere di api